Discordancia (en inglés, discord o discordance) significa contrariedad, diversidad, disconformidad. Puede hacer referencia a:

Entretenimiento 

 Discord (película), un drama británico de 1933
 Discord (Mi pequeño Pony), un personaje televisivo
 Discord, un álbum de Bomb Factory
 Discord, un álbum de Ryuichi Sakamoto
 Discord, un álbum de Stewart Walker
 "Discord", un sencillo de 2006 de The Fire Engines
 "Fukyōwaon" (不協和音, Discordancia), un sencillo de 2017 de Keyakizaka46

Lugares 

 Discord, Iowa, una comunidad en Estados Unidos
 Cabo Discordancia, un promontorio en Groenlandia

Otros usos 

 Discordancia cuántica, una cantidad de interés en ciencia de información cuántica
 Discordancia (geología), una relación geométrica entre capas de sedimentos
 Discord (software), una aplicación de mensajería instantánea mediante VoIP para videojuegos
 Línea de costa discordante, aquella donde bandas de diferentes tipos de rocas corren perpendiculares a la costa.

Similares 

 Dischord Records, una casa discográfica punk y alternativa
 Consonancia y disonancia,  el mayor o menor grado de armonía, fusión o eufonía entre notas musicales
 Discordia (Desambiguación)
 Discordianismo